Finala Cupei Campionilor Europeni 1969  a fost un meci de fotbal, care a avut loc pe Santiago Bernabéu, Madrid, pe 28 mai 1969. Meciul a fost între Milan din Italia și Ajax din Olanda.

Detalii

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1968-69

Legături externe
1968-69 season at UEFA website
European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
European Cup History 1969 

1969 în fotbal
1969